Фонтене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Фонтене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Фонтене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Фонтене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Фонтене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Фонтене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Фонтене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Фонтене (абатство) — цистерціанське абатство, засноване 1118 року святим Бернардом Клервоським в Бургундії.

Див. також
 Фонтено (значення)